Стешенко () — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Стешенко, Анна Никитична (1897—1941) — деятель советской культуры, участница Первой мировой и Гражданской войны, её имя получила Анка-пулеметчица в фильме «Чапаев».
 Стешенко, Иван Матвеевич (1873—1918) — украинский общественный и политический деятель, педагог, литературовед и писатель, переводчик.
 Стешенко, Ирина Ивановна (1898—1987) — украинская советская театральная актриса, писательница, переводчик.
 Стешенко, Николай Владимирович (1927—2018) — советский и украинский астроном, член-корреспондент АН СССР—РАН.
 (2238) Стешенко — типичный астероид главного пояса, который был открыт советским астрономом Николаем Черных.

См. также 
 Стешенко-Куфтина, Валентина Константиновна